Alfredo Nobre da Costa – politico portoghese, Primo ministro nel 1978
 Édson Nobre – ex calciatore angolano
 Mário Fernando Ribeiro Pacheco Nobre – calciatore portoghese
 Mert Nobre – calciatore brasiliano naturalizzato turco
 Rômulo Alves Nobre – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato russo